Topaze puede hacer referencia a:
Topaze, obra del francés Marcel Pagnol de 1928.
 Topaze, película de 1933.
 La revista Topaze, publicación de sátira política chilena publicada entre 1931-1970 y 1989-1996.
 Topaze, cohete sonda francés.
 El efecto Topaze.